Osoby o tym nazwisku:
 Ireneusz Sitarski – polski menedżer i urzędnik państwowy
 Krzysztof Sitarski – polski inżynier górnik i polityk
 Michał Sitarski – polski aktor
 Michał Sitarski – polski muzyk
 Mieczysław Sitarski – polski nauczyciel

Inne:
 (2042) Sitarski – planetoida z pasa głównego asteroid